Termin  ima više značenja.

 Olivetolinsko kiselinska ciklaza, enzim
 Acetoksi grup, hemijska funkcionalna grupa